BNP Paribas Open 2015 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, California, USA i perioden 9. - 22. marts 2015. Det var den 42. udgave af Indian Wells Masters.

Det var sæsonens første ATP World Tour Masters 1000-turnering på mændenes ATP World Tour 2015 og den første WTA Premier Mandatory-turnering på kvindernes WTA Tour 2015.

Herresingletitlen blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Roger Federer med 6–3, 6–7, 6–2. Dermed tangerede Novak Djokovic Federers rekord på fire herresingletitler i Indian Wells, og han nåede samtidig op på 50 vundne titler som den blot 12. spiller i den åbne æra.

Damesingletitlen gik til Simona Halep, der vandt 2–6, 7–5, 6–4 over Jelena Janković i finalen. Sejren var rumænerens indtil da største i karrieren, idet hun ikke tidligere havde vundet en WTA Premier Mandatory-turnering.

Herredoubleturneringen blev vundet af Vasek Pospisil og Jack Sock, der besejrede Simone Bolelli og Fabio Fognini med 6−4, 6−7, [10−7] i finalen. Den canadisk-amerikanske duo sikrede sig dermed den første titel på Masters 1000-niveau og den tredje ATP-titel i alt som par. For begge spillere var det den fjerde ATP-titel i double.

Martina Hingis og Sania Mirza vandt damedoubletitlen, idet det schweizisk-indiske par i deres første turnering som makkere i finalen besejrede russerne Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina med 6−3, 6−4.

Præmier 

Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2015 androg US$ 10.762.470 ekskl. per diem.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 78 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, fem spillere havde modtaget et wildcard, 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen, mens den sidste spiller var lucky loser.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 78 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 BNP Paribas Open
 ATP World Tour - ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells 2015 
 WTA Tour - BNP Paribas Open 2015

Noter 

Indian Wells Masters
WTA Tour 2015
ATP World Tour 2015